Salmson ist ein Familienname. Bekannte Namensträger sind

- in Frankreich:
 Jean-Baptiste Salmson (1807–1866), französischer Bildhauer
 Jean-Jules Salmson (1823–1902), französischer Bildhauer (Sohn von Jean-Baptiste Salmson)
 Émile Salmson (1858–1917), Gründer des französischen Maschinen- und Fahrzeugbauunternehmens Salmson (Sohn von Jean-Jules Salmson)

- eine von Prager Juden stammende Künstlerfamilie in Schweden:
 S. Salmson (1767–1822), Hofgraveur in Stockholm
 Johan Salmson (1799–1859), schwedischer Medailleur (Sohn des vorigen)
 Axel Jakob Salmson (1807–1876), schwedischer Graphiker (Bruder von Johan Salmson)
 Hugo Salmson (1843–1894), schwedischer Maler und Graphiker (Neffe von Axel Jakob Salmson)